Pancíř má více významů:

 pancéřování – ochrana tanku, letadla atp. před palbou
 pancíř – ochranné odění bojovníka čili zbroj
 pancíř – pevné části těl živočichů (Karapax)
 pancíř – zpevněné polohy u lateritických půd

 místo
 Pancíř (Železná Ruda), část města Železná Ruda v okrese Klatovy
 Pancíř (Šumava), hora na Šumavě
 Rozhledna Pancíř

 jméno
 Pancířové ze Smojna – šlechtický rod z oblasti Zákup na severu Čech

Externí odkazy